Desa Sukakarya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukakarya (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 106,91), Jawa Barat, 
 Desa Sukakarya (administrativ by i Indonesien, lat -6,67, long 106,89), Jawa Barat, 
 Desa Sukakarya (administrativ by i Indonesien, lat -6,14, long 107,18), Jawa Barat, 
 Desa Sukakarya (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 107,80), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar